
Nezávislost (též neodvislost) může znamenat:

Státoprávně  
 Nezávislost země v politickém smyslu
 Nezávislost Skotska, snaha o osamostatnění Skotska na Velké Británii
 Nezávislá vláda Západní Thrákie, stát na Balkáně v roce 1913

Ve smyslu myšlenkovém, ekonomickém či právním 
 Nezávislý film vznikající mimo velká studia
 Nezávislá videohra vznikající mimo velké výrobce videoher
 Nezávislá škola neřízená vládou
 ve jménech různých organizací
 Nezávislé divadlo, české divadlo, působící v letech 1941 až 1944 v Praze
 Nezávislé čínské centrum PEN klubu, sdružení čínských literátů
 Nezávislá sociálně demokratická strana Německa v předválečném Německu
 Nezávislá frakce izraelských Arabů, bývalá izraelská politická strana
 Neodvislá socialistická strana dělnická, předválečná československá politická strana

V matematice a příbuzných oborech 
 Statistická nezávislost náhodných jevů a veličin v teorii pravděpodobnosti
 Nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny, typ náhodných veličin
 Lineární nezávislost vektorů v lineární algebře (a její zobecnění v teorii matroidů)
 Nezávislá množina vrcholů v teorii grafů
 Nezávislé tvrzení v logice
 Nezávisle proměnná, tedy vysvětlující proměnná, viz proměnná

V technice 
 Nezávislá trakce, pohon vlaků, který neodebírá energii z pevných trakčních zařízení na trati

Související články 
 Independence